Флаг Усть-Камча́тского муниципального района Камчатского края (до 1 июля 2007 — Камчатской области) Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Усть-Камчатского района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две равные полосы: верхнюю красную, несущую фигуру курящейся белой сопки с двумя малыми вершинами, и синюю, несущую фигуру жёлтого, бьющего хвостом, кита».

Обоснование символики 
Флаг Усть-Камчатского района един и гармоничен: все фигуры флага отражают географические, исторические, социально-экономические, национальные особенности района. Мотив композиции флага — «Земля огнедышащих вулканов и горячих ключей».

Усть-Камчатск, центр одноимённого района, основан в устье реки Камчатки в 1926 году как торговый морской порт и названный так по месту основания — в устье реки Камчатки, свою историю ведёт с начала XVIII века, когда на местах казачьих зимовий на реке Камчатке были заложены два острога — Верхнекамчатский и Нижекамчатский. Последний, самый отдалённый уголок России, на рубеже XVIII—XIX веков на полуострове Камчатке стал центром жизни: отсюда, из «колыбели кораблестроения», уходили в свои знаменательные плавания первые камчатские экспедиции, имевшие целью «звериные помыслы» на Алеутских островах и освоение северо-западного побережья Америки.

Многое повидала усть-камчатская земля за свою историю: смелые экспедиции первопроходцев и знаменитый бунт туземца-мятежника Ф. Харчина, строительство бота «Святой архангел Гавриил» и судна «Чёрный Орёл», процветание, а затем гибель Нижнекамчатского острога — эти исторические события аллегорически показаны красной частью флага.

В композицию флага Усть-Камчатского района включён кит — основная фигура исторического герба города Нижне-Камчатска Приморской области Иркутского наместничества, Высочайше утверждённого  года, подлинное описание которого гласит:
«Въ верхней части щита герб Иркутскій. Въ нижней части, въ голубомъ полѣ, китъ, в знакъ того, что у сего города въ Океанѣ много ихъ находится».

Жёлтый цвет (золото) символизирует высшую ценность, величие, прочность, силу, великодушие.

В композицию флага района включён и величайший вулкан Евразии — Ключевская Сопка, как неотъемлемая часть ландшафта, символизирующий величие, великодушие и вместе с тем — силу природы.

Белый цвет (серебро) символизирует чистоту, веру, искренность, чистосердечность, благородство, откровенность — именно эти качества присущи жителям «земли огнедышащих вулканов и горячих ключей».

Современный Усть-Камчатский район — это центр рыбодобывающей и мореперерабатывающей промышленности, перевалочная база и морской торговый порт. Синяя часть полотнища аллегорически символизирует эти основные направления социально-экономического развития района.

Синяя часть флага также показывает и географическое расположение Усть-Камчатского района на берегу Усть-Камчатского залива Тихого океана. При этом Усть-Камчатский район расположен на красивых и богатых экзотикой местах: сопки, разнообразный животный мир привлекают туристов со всего мира. Синий цвет (лазурь) — цвет ясного неба и моря, представляет высоту и глубину, постоянство и преданность, правосудие и совершенство.

Красная часть полотнища символизирует огонь, мужество, самоотверженность, красоту.

Примечания